Диагональнополосый сомик () — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства панцирных сомов (Callichthyidae), аквариумная рыбка.

Длина рыбы составляет 5 см. Обитает в водоёмах Колумбии. Вид получил своё название из-за двух чёрных полосок на красновато-белом основном цвете, проходящих вокруг головы, а также от спины к хвостовому плавнику.

Corydoras melini — спокойная, живущая в маленьких стайках донная рыба, нуждается в свободном доступе к водной поверхности.

Хорошо подходит для аквариумистики, а также для общественных бассейнов. Представители вида предпочитают тёплые воды температурой 25—28 °C.

Примечания

Литература 
 Hans-Georg Evers: Panzerwelse: Aspidoras, Brochis, Corydoras. Ulmer Verlag., Stuttgart 1994. ISBN 3-8001-7286-0.

Ссылки 
 Изображение рыбы 

Коридорасы
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1930 году
Аквариумные рыбы